Натуральне число 696
 696 рік до нашої ери
 696 рік нашої ери